Nabe peut faire référence à :
 Marc-Édouard Nabe (1958-), un écrivain français.
 Nabe, un plat familial japonais appelé aussi nabemono.